Plusieurs églises sont nommées église Saint-Charles-Borromée en l'honneur du prélat, archevêque puis cardinal catholique italien du  : Charles Borromée (1538-1584).

Amérique du Nord 
 Canada 
 l'église Saint-Charles-Borromée de Québec.
 États-Unis 
 l'église Saint-Charles-Borromée de Détroit (Michigan).
 Haïti 
 la cathédrale Saint-Charles-Borromée des Gonaïves.

Amérique du Sud 
 Argentine 
 l' de San Carlos (Province de Salta).
 Chili 
 l'église Saint-Charles-Borromée sur l'île de Chiloé.
 Colombie 
 l' de Cañasgordas (Antioquia).

Afrique 
 Côte d'Ivoire 
 l'église Saint Charles Borromée d'Adzopé.
 Sénégal 
 l'église Saint-Charles-Borromée de l'Île de Gorée.

Europe 
 Allemagne 

 Autriche 

 Belgique 
 l'église Saint-Charles-Borromée d'Anvers.
 Espagne 

 France 

 Italie 

 Pologne 

 Suisse

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Églises dédiées à Charles Borromée 

~CharlesBorromée
CharlesBorromée